Riebli ist der Familienname folgender Personen:

 A. J. Riebli III (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Janik Riebli (* 1998), Schweizer Skilangläufer